Jack O'Connell (acteur) (1990), Brits acteur
Jack O'Connell (voetballer) (1994), Engels voetballer